Zacek oder Žáček ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Zacek (* 1971), österreichische Regisseurin
 August Žáček (1886–1961), tschechischer Physiker
 Daniel Zacek (* 2001), deutscher Basketballspieler

 Josef Žáček (* 1951), tschechischer Maler